Пётр Ширя́ев:
 Ширяев, Пётр Алексеевич (1888—1935) — русский советский писатель и переводчик.
 Ширяев, Пётр Григорьевич (1859—1899) — русский революционер, народник, журналист.